Frances Ruth Roche (Sandringham House; 20 de enero de 1936 - Seil, Escocia; 3 de junio de 2004), conocida como Frances Spencer por su primer matrimonio y más tarde Shand Kydd por su segundo matrimonio, fue la primera esposa de John Spencer, VIII conde de Spencer y, por lo tanto, vizcondesa Althorp entre 1954 y 1969. También pertenecía a la dinastía Spencer por su primer matrimonio. 

Después de dos matrimonios fallidos y la muerte de dos hijos, se dedicó durante los últimos años de su vida a la caridad.

Frances tuvo durante sus 68 años de vida el tratamiento de The honorable (La Honorable).

Era madre de la difunta Diana, princesa de Gales, así como abuela de los príncipes Guillermo de Gales y Enrique, duque de Sussex.

En 2004, Maxine Riddington publicó un libro biográfico sobre ella, titulado Frances: The Remarkable Story of Princess Diana's Mother

Ancestros

Biografía

Nacimiento

La Honorable Frances Ruth Roche nació en Park House, en la propiedad real de Sandringham House, Norfolk. Su padre fue Mauricio Roche, 4º Barón Fermoy, amigo del rey Jorge VI e hijo mayor de la heredera americana Frances Work y su primer esposo Jacobo Roche, 3º Barón Fermoy. Su madre fue Ruth Gill, que era confidente y lady-in-waiting -dama de compañía- de la reina Isabel, Reina madre.  Desde su nacimiento, mantuvo el estilo de The Honorable (La Honorable) como hija de un barón.

Educación 
Fue educada en la Escuela Downham en Essex

Matrimonios y descendencia 
El 1 de junio de 1954, a la edad de 18 años, contrajo matrimonio con John Spencer, vizconde Althorp (después Conde Spencer) en la Abadía de Westminster. Tras su matrimonio fue socialmente conocida como la vizcondesa Althorp.

Tuvieron cinco hijos:

 1955: Elizabeth Sarah Lavinia Spencer.
 1957: Cynthia Jane Spencer.
 1960-1960: John Spencer (murió a las 10 horas de nacido).
 1961-1997: Diana Frances Spencer más conocida como Diana, princesa de Gales.
 1964: Charles Spencer, IX conde de Spencer.

En 1967, Frances se fue a vivir con Peter Shand Kydd, un rico heredero, al cual había conocido años antes. Finalmente, Frances se divorció en abril de 1969, y por ello su título pasó a ser a La Honorable Frances, Vizcondesa Althorp.

En 1976 su exmarido se casó con Raine, condesa de Chambrun. Lord Spencer ganó la custodia de sus hijos. Frances se casó con Peter Shand Kydd el 2 de mayo de 1969. Establecieron su residencia en la remota isla escocesa de Seil. En contra de sus deseos, se vio obligada a salir a la luz pública con motivo de la boda de su hija Diana con Carlos, Príncipe de Gales en 1981

En 1976 su exmarido se casó con Raine, condesa de Chambrun. Lord Spencer ganó la custodia de sus hijos. Frances se casó con Peter Shand Kydd el 2 de mayo de 1969. Establecieron su residencia en la remota isla escocesa de Seil. En contra de sus deseos, se vio obligada a salir a la luz pública con motivo de la boda de su hija Diana con Carlos, Príncipe de Gales en 1981.

Frances y Peter se separaron en junio de 1988 (después que Peter dejara a Frances por otra mujer más joven) y posteriormente firmaron su divorcio. No tuvieron descendencia.

Muerte 
Falleció el 3 de junio de 2004 después de varios años afectada de Enfermedad de Parkinson a la edad de 68 años. Murió el día del 139° aniversario del nacimiento del rey Jorge V, una curiosa coincidencia porque había nacido el mismo día en que el rey falleciera.

Títulos y tratamientos 
Durante sus más de 68 años Frances tuvo los siguientes títulos y tratamiento:
20 de enero de 1936-1 de junio de 1954: La Honorable Frances Ruth Roche.
1 de junio de 1954- abril de 1969: La Honorable Frances Spencer, vizcondesa Althorp.
Abril de 1969-2 de mayo de 1969: La Honorable Frances, Vizcondesa Althorp.
2 de mayo de 1969-3 de junio de 2002: La Honorable Frances, señora de Peter Shand  Kydd.

Enlaces externos

Fallecidos por tumor cerebral
Fallecidos por enfermedades neurodegenerativas
Conversos al catolicismo desde el anglicanismo
Cristianos del Reino Unido
Indo-británicos
Fallecidos por cáncer en Reino Unido

Referencias